Rezvani est un nom de famille d'origine iranienne, signifiant « issu du paradis ».
 Serge Rezvani (né en 1928), peintre, écrivain et auteur de chansons, d'origine iranienne par son père et russe par sa mère.
  , ayatollah iranien intégriste, membre du Conseil des gardiens de la constitution.

Patronyme iranien